Edgerton kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Edgerton, Alberta, ort,

USA 

 Edgerton, Kansas, ort, Johnson County, 
 Edgerton, Missouri, ort, Platte County, 
 Edgerton, Minnesota, ort, Pipestone County, 
 Edgerton, Ohio, ort, Williams County, 
 Edgerton, Wisconsin, ort, Rock County, 
 Edgerton, Wyoming, ort, Natrona County,